Marinowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Marinowa (* 1978), bulgarische Schauspielerin, Fernsehmoderatorin, Stuntfrau, Filmproduzentin und Model
 Sofi Marinowa (* 1975), bulgarische Sängerin
 Teresa Marinowa (* 1977), bulgarische Dreispringerin und Olympiasiegerin
 Wiktorija Marinowa (1988–2018), bulgarische Investigativjournalistin und Fernsehmoderatorin